A Luftwaffe a légierő szó német megfelelője, amit több katonai szervezet viselt és visel napjainkban is:

 Luftwaffe (Wehrmacht), a Harmadik Birodalom haderejének (Wehrmacht) légi haderőneme 1935 és 1945 között.
 Luftwaffe (Bundeswehr), a Német Szövetségi Köztársaság légiereje 1956-tól napjainkig.
 Schweizer Luftwaffe, úgymint Svájc légiereje, azaz a Svájci Légierő.

Hasonló értelmű német kifejezés a Luftstreitkräfte
 Luftstreitkräfte, a Német Császárság Légiszolgálata az első világháború idején (1916-tól nevezték így).
 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, LSK/LV, a Német Demokratikus Köztársaság légiereje 1956 és 1990 között.
 Österreichische Luftstreitkräfte, Ausztria légiereje, azaz az Osztrák Légierő.